Rycice – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Chorzele
 Rycice – gajówka w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Chorzele
 Rycice – leśniczówka w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Chorzele
 Rycice – część miasta Józefów
 Rycice – część miasta Dęblina

Przypisy